Степаньково — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Артёмовской волости.

География 
Расположена в 16 км к юго-востоку от города Невель на восточном побережье Мелкого озера (северный плес озера Завережье). Восточнее примыкает деревня Артёмово.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 63 человека.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)